Truku (stam), een stam in Taiwan
 Taroko (taal), een Austronesische taal in Taiwan 
 Teruku, een dialect van die taal 
 Truku (naam), een familienaam 
 Hiru Truku, een Spaans muzikant

Zie ook 
 Truko (doorverwijspagina)